

Птахи 
 Ластівка — представник родини Ластівкові (Hirundinidae).
 Ластівка сільська
 Ластівка берегова
 Ластівка міська
 Ластівка даурська
 Ластівка сірогузька
 Ластівка співоча
 Ластівка скельна
 Ластівка мангрова
 Ластівка велика смугаста
 Ластівка непальська міська
 Ластівка азійська міська
 Ластівка африканська темна

Топонім 
 Ластівка — село Турківського району Львівської області.

Прізвище 

 Ластівка Богдан Дарійович — український співак-шансоньє, конферансьє, актор та режисер-докуметаліст.
 Ластівка Дарій Григорович — український радянський балетмейстер, педагог, заслужений артист України.
 Ластівка Петро Петрович — український актор, режисер.
 Ластівка Корнило Остапович — український поет, прозаїк, фольклорист, етнограф. Псевдонім і криптонім: Вернигора-Вірленко, К. Л.
 Ластівка Петро Трохимович — український актор.
 Божко-Ластівка Марія Олександрівна — українська театральна акторка.
Псевдоніми
 Олена Ластівка — один з псевдонімів Олени Косач.
 Ластівка — псевдонім Григорія Янківського, хорунжого УПА, командира сотні «Ударники-7».
 Ластівка — один з псевдонімів української журналістки Марії Баліцької.
Прізвиська
 Ластівка — одне з прізвиськ Цирілли, персонаж циклу «Відьмак» Анджея Сапківського.

Кароніми 
 «Ластівка» — прогулянковий теплохід у Харкові. який у 1996—2005 роках здійснював рейси річками Лопань та Харків.
 «Ластівка» — колісний пароплав, який був задіяний у стрічці «Жорстокий романс». Справжня назва пароплава — «Пам'ять тов. Маркіна».
 «Ластівка» () — невелике, швидкісне морське вітрильно-гребне судно.

Видання 
 «Ластівка» — український альманах, ідея створення якого належала Григорію Квітці-Основ'яненку.
 «Ластівка» — український ілюстрований часопис для юнацтва, що виходив у Львові (1869—1881) як додаток до часопису «Учитель».
 «Ластівка» — бюлетень Крайової управи СУМ в Австралії (з 1968 року).
 «Ластівка» — газета українців Італії, яка виходила у 2005-2006 роках.
 «Ластівка» — дитячий часопис Чернівецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Видавництва 
 «Ластівка» — українське видавництво, яке спеціалізується на виготовленні листівок та календарів.
 «Ластівка» — українське видавництво в Австралії, яке діяло у 1953—1997 роках в Мельбурні.

Інше 
 «Ластівка» (La rondine) — опера в трьох діях Джакомо Пуччіні, італійське лібрето Джузеппе Адамі (Giuseppe Adami).
 «Ластівка» — п'єса  Михайла Савченка, написана у 1959 році.
 «Ластівка» — розмовна назва ла́стки (вставки під пахвами в чоловічих сорочках та верхньому жіночому одязі при особливому крої рукавів, інше значення — деталь спідньої білизни між ногами).
 «Ластівка» — швидкісний електропоїзд.
 «Ластівка» — стрічка Кіностудії імені Олександра Довженка, знята у 1957 році.
 «Ластівка» — неофіційна назва радянського винищувача «І-16».
 «Ластівка» — неофіційна назва німецького винищувача «Messerschmitt Me 262».
 «Ластівка» — неофіційна назва радянського тепловоза «ТЕ3».
 «Ластівка» — одна з копозицій альбому «Жовта кульбаба» вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: Сестри».
 «Ластівка» — одна з копозицій альбому «Я — козачка твоя» Раїси Кириченко.
 «Ластівка» — молодіжна організація української діаспори у Данії.
 «Ластівка» — аматорський хор Союзу Українок української діаспори Аделаїді.
 «Ластівка» — хор української діаспори Канади з міста Саскатун.
 «Ластівка» — один із видів татуювання стилю «Олд-стайл тату».
 «Ластівка» — оповідання Олександра Копиленка із збірки «Як вони поживають».
 «Ластівка» () — підлітковий велосипед для дівчинок моделі «В-82» «Мінського мотоциклетно-велосипедного заводу», яку почали виробляти у 1949 році.

Див. також 
 Ластівчин хвіст
 Тригла-ластівка
 Ластівка-береговушка
 Перша ластівка
 Небесні ластівки
 Сокіл і ластівка
 Ластівки (пластовий курінь)
 Хвіст ластівки
 Пеліка з ластівкою
 Андорінья
 Сомик-ластівка
 «Колонія берегових ластівок»

Примітки